W Rumunii
 Zăvoi – gmina w okręgu Caraș-Severin
 Zăvoi – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Zăvoi
 Zăvoi – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Sălașu de Sus
 Udeni-Zăvoi – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Călinești